Highland Park (distillerie), distillerie de whisky située à Kirkwall dans les îles Orcades en Écosse.

Highland Park (Floride)
Highland Park (Illinois)
Highland Park (Los Angeles)
Highland Park, une station de la ligne dorée du métro de Los Angeles.
Highland Park (Michigan)
Highland Park (New Jersey)
Highland Park (Pennsylvanie)
Highland Park (Texas)
Highland Park (Wisconsin)
Highland Park (Auckland) est une banlieue d’Auckland dans l’Île du Nord de la Nouvelle-Zélande